Créer son école est une association loi de 1901, à but non lucratif, créée en 2004 par Anne Coffinier.

L'association défend la liberté scolaire et procure des conseils juridique et pratique aux créateurs et directeurs d'écoles privées hors contrat.

Historique 
L'association a été créée en 2004 par Anne Coffinier, qui la préside depuis.

Elle est proche de l'association d'extrême droite SOS Éducation.

Activités 
Créer son école est parfois décrite comme un réseau.

En 2021, l'association Créer son école s'oppose aux modalités d'organisation du baccalauréat, qui ne prévoient aucun contrôle continu pour les candidats inscrits en terminale dans un établissement hors contrat, dénonçant un traitement inéquitable.

La même année, l'association s'oppose aux dispositions du projet de loi confortant le respect des principes de la République en ce qu'il restreint les possibilités d'instruction des enfants en famille, y voyant, en plus d'une atteinte forte à une liberté fondamentale et une décision autoritaire de l'État, une future machine à contentieux. En outre, l'association critique également les dispositions qui concernent le hors contrat, déplorant la volonté de faire fermer administrativement ces établissements, sans intervention du juge et estimant l'arsenal législatif existant suffisant.

Notes et références

Liens externes 

Association ou organisme lié au droit
Association ou organisme lié à l'enfance
Association ou organisme lié à la famille
Association française fondée en 2004